Collegio plurinominale Toscana - 01 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2017
Collegio plurinominale Toscana - 01 – collegio elettorale della Camera dei deputati del 2020
Collegio plurinominale Toscana - 01 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2017
Collegio plurinominale Toscana - 01 – collegio elettorale del Senato della Repubblica del 2020